A Flight and a Crash è il quarto album in studio del gruppo musicale statunitense Hot Water Music, pubblicato nel 2001.

Tracce

Collegamenti esterni
 

Album pubblicati dalla Epitaph Records